Aviation Magazine International, revue généraliste française consacrée à l’aéronautique et l’astronautique.
 Aviation française Magazine, revue consacrée à l’histoire de l’aviation. 
 Aviation Design Magazine, revue française consacrée à l’aviation.